Такахата:
 Такахата — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасиокитама префектуры Ямагата.
 Исао Такахата (1935—2018) — японский режиссёр анимации, сценарист и продюсер.